Кукеев — фамилия. Известные носители:

 Кукеев, Жамбыл Мухитович (род. 1988) — казахстанский футболист, полузащитник.
 Кукеев, Жигер Мухитович (род. 1984) — казахстанский футболист, полузащитник.